Tropocyclops jamaicensis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1996 roku przez amerykańską biolog Janet W. Reid z Smithsonian Institution, National Museum of Natural History w Waszyngtonie oraz Wolfganga Janetzky'ego z Carl von Ossietzky Universität w Oldenburgu.

Przypisy 

Tropocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1996 roku